Riether puede referirse a:

  Sascha Riether (1983), futbolista alemán.
  Riether Werder, una isla en el Neuwarper See, Alemania.